Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Hamburger SV hebben getraind vanaf 1919 tot op heden.

Hamburger
Hamburger SV
Trainers